Cretton ist der Familienname folgender Personen:

 Cilette Cretton (* 1945), schweizerische Lehrerin, Politikerin und Frauenrechtlerin
 Destin Daniel Cretton (* 1978), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent